Dahlia bezeichnet

 Dahlien (wissenschaftlicher Name: Dahlia)
 Dahlia (Simbabwe), Ort in Afrika
 Dahlia (Vorname), weiblicher Vorname

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dahlia (New Mexico)
 Dahlia (Virginia)
 Dahlia (Washington)

Siehe auch:
 Dalia